Сна́йпер:
 Снайпер — специально отобранный военнослужащий, прошедший курс подготовки по владению снайперской винтовкой и обученный навыкам меткой стрельбы и маскировки на любом типе местности и военно-учётная специальность.
 «Снайпер» — книга Стивена Хантера. 
 «Снайпер» — книга Джеймса Чейза.
 
 «Снайпер» — игра с мячом, изобретённая в пионерском лагере «Артек»
 «Снайпер» — приём в профессиональном реслинге.
 «Снайпер» — малогабаритный снайперский прицел разработки НПО «Орион».
 «Снайпер» — название футбольного клуба «Сатурн» из Раменского в 1946—1950 годах.

См. также 
 Sniper
 Снайпер-ПМЗ (футбольный клуб, Подольск)